(1887-1958), artiste américain
 Johan Wortman (1872-1898), sculpteur et médailleur néerlandais 
 Sterling Wortman Jr. (1923-1981), phytogénéticien